«Висла» () — польский мужской гандбольный клуб из Плоцка. Выступает в чемпионате Польши. Прозвище — «Нефтяники». Входит в число 20 сильнейших клубов Европы по рейтингу ЕГФ (2020 года).

История  
Клуб был основан в 1964 году. В высшем дивизионе польского гандбола дебютировал в 1975 году. Взлёт команды относится к концу 1980-х годов. С 1990 года клуб ни разу не опускался ниже третьего места в чемпионате страны.

В 2010-х годах регулярно занимал второе место в чемпионате Польши, уступая «Виве Кельце».

Достижения 
Чемпионат Польши
  : 1995, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011
  : 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  : 1990, 1991, 1994, 1998, 2010

Кубок Польши
  :  1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2005, 2007, 2008, 2022
  :2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

 Кубок ЕГФ
 Четвертьфинал (1) - 1994

 Кубок обладателей Кубков ЕГФ
 Четвертьфинал (1) - 1997

 Кубок Белгазпромбанка
  : 2012

Состав 

 Вратари
 1  Адам Моравский
 12  Иван Стеванович
 Правые крайние
 3  Михал Дашек 

 Левые крайние
 26  Пшемыслав Краевский
 34  

Линейные
 17  Абель Сердио
 19  Леон Шушня
 31  Жереми Тото

Левые полусредние
 4  
 21  Золтан Сита
 30  Мирсад Терзич
Центральные
 13  Альваро Руис Санчес
 33  Леонардо Дутра
 55  Нико Миндегия
Правые полусредние
 5  Предраг Вейин
 14  Давид Фернандес

Ссылки 
Гандбольные клубы Польши

 Официальный сайт